Ləzran – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Ləzran – centro abitato del distretto di Yardımli, in Azerbaigian